Le comté de Richmond est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Démographie

Notes et références 

Comté de Richmond (Caroline du Nord)